Даліла Якупович (словен. Dalila Jakupović) — словенська тенісистка.
 Елдин Якупович (нім. Eldin Jakupović, нар. 2 жовтня 1984) — швейцарський футболіст, воротар клубу «Лестер Сіті».